Municipi:
Montesa, municipi de la comarca valenciana de La Costera
Castell de Montesa, castell de la població valenciana de Montesa
Escut de Montesa, escut de la població valenciana de Montesa 
Vall de Montesa, zona geogràfica del País Valencià a la comarca de la Costera
 Motociclisme:
Montesa (motocicleta), empresa catalana fabricant de motocicletes, absorbida per Honda Motor Company el 1986
Montesa Honda, filial d'Honda Motor Company amb seu a Santa Perpètua de Mogoda, successora de la històrica marca catalana
Fàbrica Montesa, històrica fàbrica de l'empresa catalana a Esplugues de Llobregat
Estació de Montesa, estació de la xarxa del Trambaix a Esplugues de Llobregat, prop de l'antiga fàbrica de Montesa
 Altres:
Orde de Montesa, orde militar fundat el segle XIV